Navy SEALs – forza della marina USA
 Navy Seals - Pagati per morire (Navy Seals) – film del 1990
 Navy Seals: giovani eroi – film del 1992
 Navy Seals – videogioco del 1990 della Ocean Software
 Navy Seals – videogioco del 2002 della ValuSoft